Chester Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chester Township (Arkansas County, Arkansas)
 Chester Township (Crawford County, Arkansas)
 Chester Township (Dallas County, Arkansas)
 Chester Township (Illinois)
 Chester Township (Indiana)
 Chester Township (Wabash County, Indiana)
 Chester Township (Wells County, Indiana)
 Chester Township (Howard County, Iowa)
 Chester Township (Poweshiek County, Iowa)
 Chester Township (Eaton County, Michigan)
 Chester Township (Otsego County, Michigan)
 Chester Township (Ottawa County, Michigan)
 Chester Township (Polk County, Minnesota)
 Chester Township (Wabasha County, Minnesota)
 Chester Township (Nebraska)
 Chester Township (New Jersey)
 Chester Township (North Dakota)
 Chester Township (Clinton County, Ohio)
 Chester Township (Geauga County, Ohio)
 Chester Township (Meigs County, Ohio)
 Chester Township (Morrow County, Ohio)
 Chester Township (Wayne County, Ohio)
 Chester Township (Pennsylvania)
 Chester Township (South Dakota)